Příjmení Sandler nosí více osobností:

 Adam Sandler (* 1966) – americký komik, herec, muzikant, scenárista a filmový producent
 Joseph Sandler (1927–1998) – britský psychoanalytik
 Örjan Sandler (* 1940) – švédský rychlobruslař 

Židovská příjmení